Songhaj – średniowieczne państwo w Afryce
 Songhajowie – grupa etniczna w Afryce
 Języki songhaj – rodzina języków w Afryce